Лос Коседорес има више значења:

 Лос Коседорес (Камарго), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Коседорес (Хименез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику